Schmie bezeichnet:

 Schmie oder Schmiebach, linker Zufluss der unteren Enz bei Vaihingen an der Enz im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schmie (Maulbronn), Ortsteil von Maulbronn im Enzkreis, Baden-Württemberg. Siehe Maulbronn#Schmie